Narcy ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Narcy (Haute-Marne)
 Narcy (Nièvre)

Narcy ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Narcy (* 1942), französischer Philosophiehistoriker